Australian Open-mesterskabet i damesingle 2016 var den 90. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2016 og bliver spillet på hardcourt-baner af typen Plexicushion i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 18. - 30. januar 2016.

Mesterskabet blev vundet af Angelique Kerber, som i finalen besejrede den forsvarende mester, Serena Williams, med 6−4, 3−6, 6−4. Det var første gang nogensinde, at tyskeren var i en grand slam-finale, og sejren var således hendes første grand slam-titel.Hun blev dermed den første tysker, der vandt en grand slam-titel i damesingle, siden Steffi Graf i French Open 1999 vandt sin 22. og sidste grand slam-titel. Williams havde til gengæld muligheden for at tangere Grafs rekord i den åbne æra på 22 grand slam-titler i damesingle, men nederlaget til Grafs landsmandinde efterlod hende altså på 21 titler.

Turneringen var præget af flere overraskelser end normalt. F.eks. måtte hele 12 af de 32 seedede spillere forlade mesterskabet allerede i første runde, herunder andenseedede Simona Halep og 10.-seedede Venus Williams. Simona Halep tabte til kvalifikationsspilleren Zhang Shuai, som indtil da aldrig havde formået at spille sig videre fra første runde i en grand slam-turnering, men som derefter spillede sig helt frem til kvartfinalerne. Og det blev endda diskuteret, om Angelique Kerbers sejr over Serena Williams var den største overraskelse gennem tiden i Australian Opens damesinglefinaler.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 16.596.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap 11 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering seks uger før turneringens start.
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 12 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 11. januar 2016 blev seedet:

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 11. januar 2016 er angivet i parentes.

Kvalifikanter 

12 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. 88 af spillerne havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste, mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC).

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Wang Qiang
  Nicole Gibbs
  Wang Yafan
  Naomi Osaka
  Anastasija Sevastova
  Zhang Shuai
  Kristýna Plíšková
  Viktorija Golubic
  Luksika Kumkhum
  Maryna Zanevska
  Maria Sakkari
  Tamira Paszek

Wang Yafan, Naomi Osaka og Viktorija Golubic kvalificerede sig til hovedturneringen i en grand slam-turnering for første gang i deres karrierer.

Den sjetteseedede italienske veteran, Francesca Schiavone, havde muligheden for at tangere japaneren Ai Sugiyamas rekord på 62 deltagelser i træk i grand slam-hovedturneringer i damesingle. Men Schiavones stime endte i semifinalen med nederlaget på 1-6 6-4 6-1 til en anden rutineret spiller, Frankrigs Virginie Razzano. Dermed formåede italieneren ikke at kvalificere sig til hovedturneringen og hendes serie på deltagelser i træk i grand slam-hovedturneringer endte derfor på 61.

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2016
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2016
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2016
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2016

Eksterne henvisninger 

 Australian Open

Noter 

Australian Open 2016
2016
WTA Tour 2016